В одиночному розряді тенісного турніру Pacific Southwest Championships 1971, який проходив в рамках циклу міжнародних жіночих гран-прі 1971, Маргарет Корт здобула титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг 7-5, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Маргарет Корт (Переможниця)
 Івонн Гулагонг (фінал)
 Вірджинія Вейд (2-ге коло)
 Франсуаза Дюрр (півфінал)

 Жель Шанфро (2-ге коло)
 Івонн Гулагонг (півфінал)
 Патті Гоган (чвертьфінал)
 Вінні Шоу (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

British Hard Court Championships